Die Abkürzung OFP steht für:

 Operation Flashpoint (Computerspiel), Computerspielreihe von Third-Person-Shootern
 Operational Flight Program, Flugdurchführungsplan mit allen Informationen bezüglich Flugroute, Höhe, Geschwindigkeit, Zeit, Treibstoff usw.
 Hanover County Municipal Airport in Richmond/Ashland, Virginia, Vereinigte Staaten (IATA-Code)
 Oberflächenpause und gibt die verstrichene Zeit an, die zwischen zwei Tauchgängen liegt. Die OFP findet bei der Berechnung des Stickstoffs im Gewebe vor dem Tauchgang Berücksichtigung.

OFP